Nowobohdaniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Ortschaften in der Ukraine.

 Nowobohdaniwka (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol, Oblast Saporischschja
 Nowobohdaniwka (Mykolajiw), Dorf im Rajon Mykolajiw, Oblast Mykolajiw
 Nowobohdaniwka (Sachnowschtschyna), Dorf im Rajon Sachnowschtschyna, Oblast Charkiw

Siehe auch: Bohdaniwka